Galgovo je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 5,49 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 686 stanovnika te 204 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Znamenitosti 
 Kapela sv. Roka, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor